Готфрид II: 
 Готфрид II (ок. 997/1020 — 1069) — герцог Верхней и Нижней Лотарингии, регент маркграфства Тосканы, герцог Сполето.
 Готфрид II (Младший; ок. 1109 — 13 июня 1142) — граф Лувенский, герцог Нижней Лотарингии и маркграф Антверпена, ландграф Брабанта.
 Готфрид II (ум. 951) — король Дублина (948—951), сын Ситрика II Каоха.